Histoire d'une âme est l'autobiographie d'Antoine Eugène Genoud.
Histoire d'une âme est l'autobiographie de Thérèse de Lisieux.